

Geografia 
 Soni – villaggio della prefettura di Nara, Giappone
 Soni – villaggio del distretto di Sangli, India
 Soni – circoscrizione mista della Tanzania

Persone 
 Ambika Soni – politica indiana
 Anup Soni – attore indiano
 Jay Soni – attore e presentatore indiano
 Kévin Soni – calciatore camerunese
 Rebecca Soni – ex nuotatrice statunitense di origini ungheresi
 Samir Soni – attore e regista indiano
 Sony – altro nome con cui è conosciuto Sonin, politico manciù

Pagine correlate 
 Sony (disambigua)